Hostrup Sogn henviser til flere artikler:
 Hostrup Sogn (Tønder Kommune) – et sogn i Tønder Kommune og i Tønder Provsti
 Hostrup Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Skads Provsti